Иван Стефанов е български актьор, режисьор и педагог.

Биография 
Роден роден на 9 май 1937 година в град Бургас.

През 1950 завършва театралното училище в класа на проф. Стефан Сарчаджиев.

От 1950 година е на сцената на Народния театър „Иван Вазов“ в София.

Основател на „Театърът на поезията и естрадата“, преименуван след това в Театър „София“ .

Умира на 17 ноември 1994 година в София.

Телевизионен театър 
 „Змейова сватба“ (1984) (от П. Ю. Тодоров, реж. Вили Цанков)
 „Джени – жена по природа“ (1969) (Ърскин Колдуел)
 „Всекиму заслуженото“ (1966) (Самуел Альошин)

Филмография

Източници

Външни препратки 
  
  Иван Стефанов в КиноПоиск
  Иван Стефанов в Кино-Театр
 Иван Стефанов в cinefish

Български актьори и актриси
Родени в Бургас
Починали в София